Amerikai Egyesült Államok
 Plaza (Észak-Dakota)
 Plaza (Washington)

 Lengyelország
 Plaza (Lengyelország)

 Venezuela
 Plaza (Venezuela)

egyéb
 Plaza (album), Quilt-stúdióalbum
 Plaza (vezetéknév)